Josep Maria Martí i Aragonès (Barcelona, 1930), músic i compositor 
 Josep Maria Martí i Bonet (1937), sacerdot i historiador català.
 Josep Maria Martí i Julià (1818-1897, hisendat i batlle de Figueres.
 Josep Maria Martí i Martí (Reus, 1950), periodista.
 Josep Maria Martí i Terrada (Puigcerdà 1837 – 1917) farmacèutic i alcalde de Puigcerdà.